Гедж:
 Гедж — остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа

Фамилия 
 Гедж, Арно (род. 1997) — французский футболист, полузащитник
 Гедж, Надав (род. 1998) — израильский певец